Saveljevia är ett släkte av rundmaskar. Saveljevia ingår i familjen Enoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Saveljevia